Мостарска операција се може односити на:

 Мостарску операцију 1945., операција Југословенске армије против 21. корпуса Вермахта фебруара 1945.
 Операцију ЈНА у зони Мостара током 1991.
 Офанзивну операцију АБиХ и ХВО у зони Мостара током 1992.
 Борбе између АБиХ и ХВО у зони Мостара 1993.